Brian Rose est le nom porté par les personnalités suivantes :
  (né en 1950), joueur anglais de cricket.
  (né en 1976), joueur américain de baseball.
  (né en 1979), pilote automobile américain.